VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Toruniu – szkoła ponadpodstawowa w Toruniu.

Lokalizacja 
Szkoła znajduje się w południowej części dzielnicy Mokre, przy ul. Wojska Polskiego 47a, w sąsiedztwie placu bp. Jana Chrapka.

Historia 
Początki szkoły sięgają 1945 roku, kiedy to otwarto Publiczną Szkołę Powszechną nr 20, a jej pierwszym dyrektorem został Leon Kotański. Mieściła się ona w gmachu przy ul. Sienkiewicza 6/8 (obecnie Wydział Sztuk Pięknych UMK). Po dwóch latach szkołę przeniesiono do budynku Państwowego Liceum Pedagogicznego, które mieściło się przy ulicy Sienkiewicza 40/42 (obecnie WSD). Na początku lat 60. XX w. władze Torunia ulokowały szkołę w gmachu przy Placu św. Katarzyny 8 (wówczas gen. K. Świerczewskiego), gdzie obecnie mieści się Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wówczas dyrektorem szkoły został Zbigniew Staniszewski, a po kilku latach tę funkcję przejął Mieczysław Słupski. W roku szkolnym 1967/68 placówka liczyła 33 oddziały, w których uczyło się 1184 uczniów.

W 1973 roku szkołę przeniesiono do nowego gmachu przy ul. Wojska Polskiego, a 12 października 1973 roku nadano jej imię XXX–lecia Ludowego Wojska Polskiego. W 1978 roku placówka stała się tzw. szkołą ćwiczeń dla studentów filologii polskiej, matematyki, biologii, geografii i sztuk pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W latach 80. XX w. szkołą kierowali Filip Chrobociński i Krzysztof Maleszewski, który był inicjatorem otwarcia przy SP nr 20 liceum ogólnokształcącego. 1 września 1991 roku, decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Toruniu, z dniem 1 września 1991 roku powołano do życia Zespół Szkół nr 1, w skład którego wchodziły: SP nr 20 i VI Liceum Ogólnokształcące. Jego pierwszym dyrektorem został Jerzy Fedorowicz. W wyniku reformy edukacji, jaka miała miejsce w Polsce w 1999 roku, SP nr 20 - w drodze wygaszania - przekształcono w Gimnazjum nr 20, zaś VI LO zostało przekształcone w liceum trzyletnie. Dzięki mającej miejsce w 2005 roku reorganizacji placówek oświatowych w Toruniu, Gimnazjum nr 20 zostało włączone do Gimnazjum nr 6. 30 kwietnia 2009 roku zespołowi szkół nadano imię Zesłańców Sybiru. W 2010 otwarto tu Izbę Pamięci poświęconą zesłańcom na Syberię. 10 czerwca 2016 przed szkołą odsłonięto pomnik upamiętniający Sybiraków. W 2017 roku weszła w życie kolejna reforma edukacji, wskutek której rozpoczęto wygaszanie Gimnazjum nr 6. Obecnie w gmachu szkoły działa VI Liceum Ogólnokształcące (szkoła ponadgimnazjalna – liceum trzyletnie i szkoła ponadpodstawowa – liceum czteroletnie). 

Od 1 września w 2019 roku w budynku szkoły działa także Liceum Sztuk Plastycznych.

Ranking

Medale i odznaki 
 Złoty Medal za Opiekę nad Miejscami Walki i Męczeństwa
 Medal „Pro Patria”
 Odznaka Honorowa Sybiraka
 Medal „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”

Zobacz też 
 Oświata i wychowanie w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 oficjalna strona szkoły

Licea ogólnokształcące w Toruniu
Odznaczeni Odznaką Honorową Sybiraka